Hermann von Beckerath ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Beckerath (Politiker) (1801–1870), preußischer Bankier und Politiker
 Hermann von Beckerath (Cellist) (1909–1964), deutscher Cellist